Мотря (Матрёна) Митрофановна Рябец (9 ноября 1913, Саксаганский рудник — 1983, Запорожье) — советский деятель, врач-педиатр, депутат Верховного Совета УССР (1938—1955), член Президиума Верховного Совета УССР (1947).

Биография 
Родилась 9 ноября 1913 года в посёлке Саксаганского рудника (впоследствии — рудник имени Ф. Э. Дзержинского в Кривом Роге) Екатеринославской губернии.

В 1930—1931 годах работала на шахте «Коммунар» в Кривом Роге. В 1937 году окончила Харьковский медицинский институт по специальности «врач-педиатр». В 1937—1939 годах — педиатр детских яслей № 27 в Запорожье, одновременно — специалист сектора охраны детства и материнства Запорожского городского отдела здравоохранения. В 1939—1941 годах, после образования Запорожской области, была назначена заведующим сектором охраны детства и материнства Запорожского областного отдела здравоохранения.

В 1941—1943 годах — военный врач госпиталей в Черкесске, Сталинграде, Ульяновске. В 1943 году вернулась в Запорожскую область, работала заместителем заведующего областного отдела здравоохранения, начальником отдела эвакогоспиталей. Капитан медицинской службы. В 1945—1955 годах — заведующий городского отдела здравоохранения, в 1955—1983 годах — врач 1-й инфекционной больницы в Запорожье.

Советская деятельность 
В 1938—1955 годах избиралась депутатом Верховного Совета УССР 1—3-го созывов. С 6 марта 1947 года — член Президиума Верховного Совета УССР.

Награды 
 дважды Орден «Знак Почёта»;
 Почётный гражданин города Запорожье (1968);
 медали.

Примечания

Источники 
 История городов и сёл Украинской ССР. Запорожская область. — К., 1981. — С. 94;
 Запорожье и запорожцы. — Запорожье, 2005. — С. 304.
 Список депутатов, избранных в Верховный Совет УССР // Известия [ЦИК УССР]. — 1938. — № 148 (5338). — 29 июня. — С. 1.

Ссылки 
 Рябец Матрёна Митрофановна / Почётные граждане города Запорожья // Официальный сайт городской власти Запорожья.
 Славетні запоріжці. Рябець Мотрона Митрофанівна.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Почётные граждане Запорожья
Педиатры СССР
Члены Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Депутаты Запорожского городского совета